Зима — одна з чотирьох пір року.

Топоніми 
 Зима — місто в Іркутській області Росії.
 Зима — річка в Іркутській області Росії, ліва притока Оки (басейн Ангари).

Див. також 
 Зима (прізвище)